Полотенце — зменшувальна форма до «полотно».
 Полотенце — широка смуга, що розділяє групи отворів у мережці.
 Полотенце — перетинка на лапці водоплавного птаха.
 Полотенце (зменш.-пестл.) — плоска тонка частина якого-небудь інструмента, знаряддя (пилки, коси, ножа косарки).
 Полотенце — оздоба північної російської рубленої хати, коротка різьблена дошка, що закриває стик причолин.

Джерела